Strophingia är ett släkte av insekter som beskrevs av Günther Enderlein 1914. Strophingia ingår i familjen rundbladloppor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Rundbladloppor
Strophingia